Amalialaan (Baarn)
Amalialaan 39 (Baarn)
Amalialaan (Goes)
Amalialaan (Woudenberg)